Веселов (Веселова) — російське прізвище. Відомі носії:
 Веселов Василь Іванович — Герой Радянського Союзу
 Веселов Олександр Михайлович — Герой Радянського Союзу
Веселова:
 Веселова Наталія Василівна — український політик. Народний депутат України 8-го скликання. від фракції «Об'єднання „Самопоміч“».
 Веселова Олександра Михайлівна (1939—2015) — український історик, дослідниця історії України XX століття, спеціаліст з вивчення сталінщини та українського суспільства, Голодоморів 1932—1933 та 1946—1947 років в Україні, діяльності ОУН і УПА.
Російські прізвища